Obec může mít tyto významy: 
původní, všeobecný
 komunita, lidské společenství (také obecenství), sdružení, strana, hnutí – profesní, zájmové nebo odborné  apod., které může i nemusí mít vlastní právní subjektivitu, jako jsou např.
 Církevní obec, slovem obec se označuje místní farnost či sbor v některých církvích (např. Pravoslavná církev, Starokatolická církev, Církev československá husitská)
 Židovská obec
 Muslimská obec
 Obec křesťanů, evangelická církev založená pod vedením Friedricha Rittelmeyera
 Obec spisovatelů
 Národní obec fašistická
územně-správní
 obec – základní územní samosprávné společenství občanů, veřejnoprávní korporace
obec (Anglie)
obec (Česko)
obec (Francie)
obec (Řecko)
obec (Slovensko)
gmina – obec v Polsku
 území obce – celý základní správní obvod takové korporace (nebo obdobné územní správní jednotky, pokud není obec samosprávná), zahrnující intravilán i extravilán
obec s běžným obecním úřadem – obec 1. stupně
obec s pověřeným obecním úřadem  – obec 2. stupně
obec s rozšířenou působností   – obec 3. stupně

sídelní a jiné
 vinařská obec – v České republice označení pro obec, na jejímž území je vinařským zákonem schváleno pěstování vinné révy.
 velká obec – poradní (později i kontrolní) orgán rady konšelů v minulosti v některých českých městech
 komunita, společenství obyvatel žijících v určitém sídelním útvaru (vesnici, osadě, kolonii) i tehdy, nemá-li právní subjektivitu a není-li sídlo oficiální územní jednotkou
 sídelní útvar, tedy buď intravilán (zastavěná osídlená část obce), nebo i dílčí sídelní útvar v rámci obce, například vesnice nebo osada.
 úsek pozemní komunikace v obci, vymezený dopravními značkami Obec (tj. její začátek) a Konec obce, zpravidla odpovídající tomu, zda komunikace prochází (zejména zastavěnou) částí obce. Význam je definován pro potřeby zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.
 Obec zpravidla není synonymem slova vesnice, ačkoliv se tak často nepřesně používá. Některé obce jsou tvořeny více vesnicemi, obcemi jsou v České republice i mnohde jinde také města.
název
 Obce (dříve též Obec) je vesnice, osada obce Ochoz u Brna